Bahasa je malajské a indonéské slovo pro „jazyk“, které pochází ze sanskrtského slova „भाषा“ (bhāṣā), což znamená „mluvený jazyk“. V mnoha moderních jazycích v jižní Asii a jihovýchodní Asii, které byly ovlivněny sanskrtem nebo pálím, tento pojem znamená obecně „jazyk“.

To může odkazovat na:

 indonéštinu – Bahasa Indonesia
 malájštinu – Bahasa Melayu
 javáštinu – Bahasa Jawa (Basa Jawa)
 sundštinu – Bahasa Sunda
 balištinu – Bahasa Bali
 tausugštinu – Bahasa Süg
 betawštinu – Bahasa Betawi
 cia-ciavštinu – Bahasa Cia-cia (바하사 찌아찌아)
 khmerštinu – Phiesa Khmae (ភាសាខ្មែរ)
 laoštinu – Phāṣā Lao (ພາສາລາວ)
 thajštinu – Phāsǎ Thai (ภาษาไทย)
 barmštinu – Myanma Bhasa (မြန်မာဘာသာ)

Reference

Externí odkazy 
 

Jazyky